Aliou Cissé (Ziguinchor, 1976. március 24. –) szenegáli válogatott labdarúgó.

Játékos-statisztika

Klubcsapatokban

Edzői statisztika
2019. november 17-én lett frissítve.

Jegyzetek

Források

1976-ban született személyek
Élő személyek
Szenegáli labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Lille OSC labdarúgói
A CS Sedan Ardennes labdarúgói
A PSG labdarúgói
A Montpellier HSC labdarúgói
A Birmingham City labdarúgói
A Portsmouth labdarúgói
A Nîmes Olympique labdarúgói
A 2002-es világbajnokság labdarúgói